Ricardo Iván Rodríguez Araya (Zürich, 1992. augusztus 25. –) svájci válogatott labdarúgó, az olasz Torino hátvédje. Édesapja spanyol, édesanyja chilei származású.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2019. május 26-i statisztika alapján.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Sikerei, díjai 
Svájci U17-es válogatott
U17-es labdarúgó-világbajnokság
 Bajnok (1): 2009

Jegyzetek

További információk 
 Ricardo Rodríguez a national-football-teams.com honlapján

Svájci labdarúgók
Svájci olimpikonok
Labdarúgóhátvédek
Az FC Zürich labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
1992-ben született személyek
Élő személyek
A Milan labdarúgói
A Torino labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói